Uruguaiana pode referir-se a :

Uruguaiana - município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Uruguaiana - rua da cidade do Rio de Janeiro.
Uruguaiana - importante rua do centro de Campinas.
Estação Uruguaiana do Metrô do Rio de Janeiro.

Desambiguação